«Heaven and Earth» puede referirse a:

 Heaven & Earth (1993), película de Oliver Stone.
 Heaven and Earth (1992), álbum de Al Jarreau.
 Heaven and Earth (2000), álbum de ProjeKct X.
 Heaven & Earth (2009), álbum de Phil Wickham.
 Heaven and Earth (2011), álbum de John Martyn.
 Heaven & Earth (2014), álbum de Yes.